Куртей () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Куртей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер